Эвропо́с () — село в Греции. Входит в общину Пеония периферийной единицы Килкис в периферии Центральная Македония. Расположено на высоте 80 метров над уровнем моря, к юго-востоку от гор Пайкон, западнее реки Аксьос (Вардар), в 44 километрах к западу от города Килкис. Площадь 25,9 км². По данным переписи 2011 года население составляет 1734 человек.

История 

Село занимает важное стратегическое положение, контролируя реку Аксьос, естественный водный путь из внутренних районов Балканского полуострова в Южную Грецию. Густые леса и возможность транспортировки древесины по реке способствовали развитию древнего города как промежуточного торгового пункта. Самое раннее поселение датируется примерно 3000 годом до н. э. Телль расположен в центре современного села.

В классический период город относился к области Боттиея в Эматии. Располагался к югу от . Древний Эвроп (Европ) был крупным городом. Упоминается Фукидидом, фракийское войско в ходе Пелопоннесской войны осадило город, но не смогло взять. В Эвропе около 358 года до н. э. родился Селевк I Никатор, полководец Александра Македонского, который в честь своей родины назвал основанный около 300 года до н. э. город Дура-Эвропос в Месопотамии и Эвроп в Сирии.

Город существовал в эллинистический и римский периоды, когда город и окрестности подвергались повторным нападениям врагов.

Раскопано кладбище, существовавшее длительное время с IV века до н. э. до IV—VI века. В ходе раскопок на территории древнего Эвропа был найден , который хранится в .

До 1925 года () село называлось Исиклар (, Ишиклар, ), что в переводе с турецкого означает «огни». В 1918 году () было создано одноимённое сообщество, переименованное в 1925 году.

Население

Примечания 

Килкис
Населённые пункты Греции